Prole , fills, descendència o llinatge.
  Proletariat , classe social baixa sense propietats, classe obrera, classe treballadora.
  Proletarii  (els que crien fills), era el terme aplicat a l'antiga Roma a la classe social més baixa.
 Proles, la denominació de la classe proletària en la novel·la de George Orwell 1984.
 Prole, Iowa, localitat en el mig oest dels Estats Units.
 Próle, un poble de Polònia